Barbara Paluch (ur. 1957) – polska koszykarka
 Barbara Paluchowa, również Barbara Krężołek-Paluch – polska artysta-plastyk, poetka, dziennikarka, m.in. kawaler Orderu Uśmiechu